Роберт Берри:
 () — американский музыкант.
 () — английский боец смешанных единоборств.
 См. также 
 Робер Берри () — французский актёр.